Гипрогор

 Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор»
 Институт урбанистики (в 1929—1959 годах — «Гипрогор», в 1959—1991 годах — «Ленгипрогор»)